Шиловский сельский совет () — входит в состав Решетиловского района Полтавской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Шиловка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Шиловка 
 с. Онищенки 
 с. Паненки

Примечания